Абузаров (, ) — тюркская фамилия. Известные носители:
 Абузаров, Салават Назирович (род. 1967) — известный башкирский поэт, драматург.
 Абузаров, Яшар Исмаил оглы (род. 1977) — азербайджанский футболист.